Церера може да се отнася за:

 Церера – римска богиня
 Церера – планета джудже